Первый случай заболевания COVID-19 в Бельгии был впервые подтверждён 4 февраля 2020 года, когда гражданин Бельгии в составе группы из девяти бельгийцев, репатриированных из Уханя в Брюссель, дал положительный результат на вирус. Передача в пределах Бельгии была подтверждена в начале марта в конце школьных каникул на карнавале, когда многие туристы вернулись из Северной Италии на работу или в школу, что привело к эпидемии с быстрым увеличением числа случаев заболевания в марте-апреле 2020 года. К концу марта случаи были зарегистрированы во всех 10 провинциях страны.

По состоянию на 18 апреля 2020 года бельгийские власти сообщили о 38 496 подтвержденных случаях заболевания, в общей сложности 5683 умерших и 8757 выписанных пациентов. В настоящее время 5161 человек в бельгийских больницах страдают от COVID-19, в том числе 1140 в реанимации. Однако фактическое число инфицированных, вероятно, будет намного выше, чем число диагностированных случаев, поскольку лабораторные тесты ограничиваются конкретными людьми и/или людьми с тяжелыми симптомами, а также потому, что многие люди с лёгкими или отсутствующими симптомами не обращаются за медицинской помощью, даже если они могут передавать вирус.

Общие сведения 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый коронавирус стал причиной респираторного заболевания в группе людей в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай), о котором ВОЗ узнала 31 декабря 2019 года.

Летальность от COVID-19 намного ниже, чем у SARS, пандемия которого произошла в 2003 году, однако заразность нового заболевания намного выше, что приводит к повышенной смертности.

Хронология

Февраль 2020 — первый случай 
2 февраля граждане Бельгии, проживающие в провинции Хубэй, были репатриированы на эвакуационном рейсе на  недалеко от Брюсселя, а затем переведены в военный госпиталь, где они прошли 14-дневный карантин и были проверены на заражение вирусом.

4 февраля было объявлено, что один из репатриантов дал положительный результат на новый коронавирус, это первый случай в Бельгии. Пациент, бессимптомный 54-летний мужчина, был затем переведен в больницу Святого Петра в Брюссель, один из двух специализированных центров в стране.

21 февраля группе из десяти бельгийских граждан было разрешено вернуться в Бельгию после нескольких дней пребывания на круизном судне Westerdam.

24 февраля, после распространения COVID-19 в северной Италии, сто бельгийских граждан были помещены на карантин в  в Тенерифе. Пятнадцати из них было разрешено выехать обратно в Бельгию 28 февраля, а остальным — 5 марта, без проверки на коронавирус по прибытии.

Март 2020 — Распространение 

1 марта был подтвержден второй случай коронавируса в Бельгии. Пациентом оказалась женщина, которая вернулась из Крепи-ан-Валуа (один из районов, затронутых вирусом во Франции).

2 марта было диагностировано еще шесть случаев, всего восемь. Пять были обнаружены во Фландрии и один в Брюсселе, все шесть вернулись из Северной Италии.

По состоянию на 3 марта было подтверждено шесть новых случаев, что составило в общей сложности 14 случаев. Среди новых случаев 17-летний парень из Тинена и человек из Синт-Никласа, вернувшиеся с лыжных каникул в северной Италии, человек из Вервье, два случая из  и 65-летний мужчина из Эйпена, у которого были относительно серьезные симптомы, и он не был ни в одном из регионов с более высоким риском заражения. Стивен Ван Гухт из Научного комитета предсказал, что в худшем случае эпидемия вызовет 13 000 вирусных инфекций, от 2000 до 3000 госпитализаций и от 500 до 700 пациентов в отделениях интенсивной терапии. В более позднем интервью он называл разные цифры, например, что 70% населения (примерно 8 миллионов человек) могут заразиться.

По состоянию на 4 марта было подтверждено десять новых случаев, что в общей сложности составило 23. Девять новых пациентов недавно вернулись из Италии. Другой пациент имел контакт с предыдущим случаем. Четыре случая были в районе Лёвена, один случай в Хасселте, и один в Пелте. В Вевелгеме семье и учителю начальной школы был поставлен диагноз «COVID-19» после их возвращения с севера Италии. Фламандское  посоветовало школе не закрываться. Дом престарелых в Гойке в качестве меры предосторожности прекратил принимать посетителей после того, как один сотрудник контактировал с заражённым коронавирусом. Фламандское агентство по уходу и здоровью считает это неуместным.

4 марта Европейское оборонное агентство (EDA) подтвердило, что у сотрудника был положительный результат на коронавирус, что стало первым подтвержденным случаем в агентствах Европейского союза. Он вернулся из Италии на прошлой неделе и посетил встречу с примерно тридцатью другими должностными лицами Европейского Союза, прежде чем он начал чувствовать себя плохо. Военный сотрудник Европейской службы внешних связей, который присутствовал на встрече, также начал испытывать симптомы. EDA отменило все собрания до 13 марта, другие учреждения также принимают меры предосторожности.

5 марта правительство сообщило о 27 новых подтвержденных случаях заболевания (16 во Фландрии, 9 в Валлонии и 2 в Брюсселе), в результате чего общее число достигло 50. Из 50 человек 1 пациент выздоровел, 48 находятся на карантине в своем доме, а 1 человек проходит лечение. Новый случаи появились в Кнокке-Хейст, Зонховене,  () and Влирзеле (часть Синт-Ливенс-Хаутема).

6 марта правительство сообщило о 59 новых случаях, в результате чего их общее число достигло 109 (65 во Фландрии, 12 в Брюсселе, 31 в Валлонии и 1 излеченный). Новые случаи были зарегистрированы в  и . Министерство здравоохранения Бельгии впервые подтвердило, что инфицирования произошли на территории Бельгии.

7 марта правительство подтвердило 60 новых случаев заболевания (40 во Фландрии, 5 в Брюсселе и 15 в Валлонии), в результате чего общее число таких случаев составило 169 (105 во Фландрии, 17 в Брюсселе, 46 в Валлонии и 1 излеченный). О новых случаях заболевания сообщалось, в частности, в Хаутхален-Хелхтерене, Мелле, Локерене, , ,  и . Министерство здравоохранения Бельгии упомянуло, что «все больше и больше заражений происходит на местном уровне», но не предоставило информацию о том, сколько.

Из 422 образцов, проанализированных 7 марта, 31 дали положительный результат 8 марта (16 во Фландрии, 8 в Брюсселе и 7 в Валлонии), в результате чего число инфицирований достигло 200. Министерство здравоохранения Бельгии подтвердило местную циркуляцию вируса в разных частях страны.

10 марта общее количество подтвержденных случаев составило 267.

11 марта была зарегистрирована первая смерть на территории Бельгии в результате COVID-19. 90-летняя пациентка из Брюсселя, которая проходила лечение в Эттербеке. Еще два пациента умерли в тот же день, один человек в возрасте 73 лет и один человек в возрасте 86 лет, который умер в Синт-Генезиус-Роде.

12 марта были обнаружены 2 новых инфицирования и 32 подозреваемых случая заболевания в доме престарелых Тер Камерен в Ватермаль-Буафоре, одном из крупнейших домов престарелых в брюссельском регионе. Общее количество подтвержденных случаев возросло до 399. Приблизительно 20 пациентов из этих 399 проходили лечение в интенсивной терапии. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен сообщила всему персоналу, что семеро их коллег дали положительный результат, шесть из которых в Бельгии. Она также предписала «всем коллегам по некритическим функциям» работать из дома до 5 апреля, а тем, кто «обеспечивает критические функции», необходимо работать в две смены, чтобы минимизировать риск заражения.

К 14 марта было подтверждено 689 случаев с 4 смертями.

21 марта было отмечено, что более половины пациентов в больнице Ост-Лимбург в Генке были турецкого происхождения. Госсекретарь  призвала турецкую общину в Лимбурге соблюдать карантинные меры.

26 марта Sciensano опубликовал карту, которая показала, что самые высокие зарегистрированные концентрации инфекций были обнаружены в Алкене и Синт-Трёйдене в Лимбурге и Кеви и Онели в Эно. Предполагается, что горячая точка в Алкене была вызвана двумя партиями, которым было разрешено продолжить свою деятельность в выходные дни 7 марта. Мэр Синт-Трёйдена, которая сама заразилась новым коронавирусом, упомянула, что она не понимает причину высокой заболеваемости в ее городе. Считается, что высокий уровень случаев заболевания в богатом муниципалитете  связан с большим количеством семей, которые вернулись с горнолыжных курортов на севере Италии в начале марта. Хотя высокий уровень заболеваемости в Онели может быть связан со вспышкой в центре для людей с ограниченными возможностями, мэр Кеви не имел ни малейшего представления, что стало причиной большого числа людей в ее муниципалитете, и пожаловалась на отсутствие средств связи и защитного снаряжения.

На ежедневной пресс-конференции 27 марта Стивен Ван Гухт объявил, что одна кошка заразилась от её владельца. Это редкое явление, и только в третий раз во всем мире наблюдалась инфекция домашнего животного. У кошки появились проблемы с дыханием и пищеварением.

28 марта по сравнению с предыдущими днями появилось очень большое число случаев, потому что большее количество людей проходило тестирование и крупная лаборатория Валлонии до сих пор не сообщала о каких-либо случаях и сообщила о 500 дополнительных случаях из прошлых дней с задержкой.

По состоянию на 29 марта около 20 000 бельгийских граждан застряли за границей из-за ограничений на поездки по всему миру, особенно много в Перу, Южной Африке, Австралии и Новой Зеландии.

30 марта было объявлено, что из-за высокой нагрузки на некоторые больницы в провинциях Лимбург и Эно активизирован план распределения пациентов ОИТ.

Ян Эйкманс из Министерства здравоохранения Бельгии утверждал, что в больницах число отделений интенсивной терапии увеличилось с 1900 до 2650 за две недели, что соответствует увеличению с 16,5 до 23,0 отделений интенсивной терапии на 100 000 жителей. Тем не менее, на ежедневной пресс-конференции в Бельгийском национальном кризисном центре 28 марта д-р Эммануэль Андре из UZ Leuven упомянул, что число 789 отделений интенсивной терапии соответствует 43% емкости, в результате чего общая емкость достигла 1835 вместо 2650, тогда как д-р Стивен Ван Гухт назвал число 2081. Газета  упомянула число 1765 в номере за 31 марта и 2393 в номере за 3 апреля.

Апрель 2020 года 
31 марта (данные представлены на 1 апреля) наблюдалось снижение ежедневного увеличения количества пациентов, проходящих лечение в больницах. Это можно объяснить ростом выписанных пациентов: 436 человек покинули больницу за последние 24 часа.

2 апреля монарх позвонил председателю КНР Си Цзиньпину в рамках стремления обезопасить медицинское оборудование, основным поставщиком которого является Китай, и сказал: «Я всегда буду дорожить нашей дружбой».

7 апреля была создана «Группа экспертов по стратегии выхода» (GEES) во главе с Эрикой Влигхе, в состав которой вошли десять ученых, экономистов и топ-менеджеров, чтобы консультировать Совет национальной безопасности по вопросам перезапуска страны.

Статистика

Термины

Подтвержденные инфекции 
Количество подтвержденных инфекций — это количество образцов, положительных по данным контрольной лаборатории. Подсчитано, что фактическое количество случаев намного выше, чем количество подтвержденных случаев, тесты ограничиваются конкретными людьми и/или людьми с тяжелыми симптомами. По словам профессора Марка Ван Ранста, диагностированные случаи являются недооценкой действительного числа в 5-10 раз.

В период с 1 марта по 6 марта число выявленных случаев росло в среднем по экспоненте с удвоением количества случаев каждый день. В период с 7 марта по 27 марта число подтвержденных случаев удваивалось в среднем каждые 3,7 дня (ежедневное увеличение на 20,9 %).

Восстановление 
Официальные отчеты  относятся не к «выздоровевшим» людям, а только к «выписанным» пациентам.

Пациенты выписываются после устранения симптомов, даже если они не проходят повторный анализ перед выпиской из больницы. Число выздоровевших людей, у которых был положительный результат теста, но которые не были госпитализированы, остается неизвестным, поскольку по этим случаям наблюдения не ведутся. Таким образом, общее количество выздоровлений недооценивается, особенно в контексте, где есть много необнаруженных положительных случаев. Аналогичная ситуация во Франции.

Первый раскрытый случай был 15 февраля 2020 года. По состоянию на 5 апреля Sciensano сообщил о 3986 выписанных пациентах с 15 марта.

Смерти 
В период с 17 марта по 21 марта число смертей от COVID-19 удваивалось в среднем каждые 1,4 дней (увеличение на 64 % в день). По состоянию на 3 апреля 92% смертельных случаев в Бельгии составляли 65 лет и старше, 0,6 % были моложе 45 лет и 58 % были мужчинами. Самой молодой жертвой в Бельгии стала 12-летняя девочка, в то время как самому старшему умершему человеку было 104 года.

25 марта 2020 года Бельгия заняла 6-е место в списке стран ЕС с наибольшим количеством жертв, а 1 апреля Бельгия вышла на третье место по количеству погибших после Италии и Испании. По состоянию на 3 апреля уровень летальности заболевания COVID-19 в Бельгии аналогичен соседним странам — Нидерландам и Франции, но намного выше, чем в Германии. Однако не все страны считают смертность одинаковым образом. Бельгия считает, что случаи смерти происходят как в больницах, так и в других местах, например, в домах престарелых. Смертность с клиническими симптомами коронавирусной болезни считается «подозрительной» и включена в статистику смертей от COVID-19, даже если они не были проверены.

По дням

Графики 

 
Всего случаев в Бельгии
(Данные за последние два дня все еще должны быть собраны Sciensano.)

 
Новые подтвержденные случаи в день в Бельгии
(Данные за последние два дня все еще должны быть собраны Sciensano.)

 
Смена госпитализаций в день в Бельгии

 
'''Активные случаи в больнице в день (вкл. )

 
Новые смерти в день в Бельгии
(Данные за последние два дня все еще должны быть собраны Sciensano.)

 
Подтвержденные новые случаи в день по регионам
(Данные за последние два дня все еще должны быть собраны Sciensano.)

 
5-дневки для ежедневных новых случаев, госпитализаций, выписок и смертей

Примечания

Сноски

Внешние ссылки 
 www.info-coronavirus.be, information website from the Belgian government
 New Coronavirus (Disease: COVID-19, Virus: SARS-CoV-2), epidemiological updates in Belgium - Sciensano
 EPISTAT- Infectious Diseases Data Explorations & Visualizations, raw data of the pandemic in Belgium  - Sciensano

Бельгия
Бельгия
Эпидемии в Бельгии